Fernando Lúcio da Costa (Goiânia, 1978), jugador de futbol brasiler.
 José Fernando Viana de Santana (Rio de Janeiro, 1987), jugador de futbol brasiler.
 Fernando Maciel Gonçalves (São Paulo, 1980), jugador de futbol sala hispano-brasiler.
 Fernando Roscio de Ávila (Rio de Janeiro, 1955), jugador de voleibol brasiler.